Dešná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dešná (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Dešná (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar